Шань:
 Шань — китайская фамилия.
 Шань Госи, Павел (1923—2012) — тайваньский кардинал.
 Шань Са (род. 1972) — французская писательница китайского происхождения.
 Шань Цзюнь (род. 1994) — китайский боксёр.
 Шань хай цзин — древнекитайский трактат, описывающий реальную и мифическую географию Китая и соседних земель.
 Подводные лодки проекта 093 «Шань» — серия китайских многоцелевых атомных подводных лодок, построенных в 2005—2010 годах.
 Шань — китайское название дерева криптомерия.